Volksheim kann mehrere Bedeutungen haben:

ein Gebäude-Modell der Arbeiterbewegung, Volkshaus 
eine soziale Utopie in Schweden, Volksheim (Schweden)